Голобињек може бити:

 Голобињек (Мирна Печ), насељено мјесто у општини Мирна Печ, Република Словенија
 Голобињек об Сотли, насељено мјесто у општини Подчетртек, Република Словенија
 Голобињек при Планини, насељено мјесто у општини Шентјур, Република Словенија